

Geografia

Austria 
 Tannheim – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)

Germania 
 Tannheim – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)